Савон Володимир Андрійович (26 вересня 1940, Чернігів — 31 травня 2005, Харків) — радянський, український шахіст, гросмейстер (1973). 
 Фелікс Савон (22 вересня 1967, Сан-Вісенте) — кубинський боксер-любитель, триразовий олімпійський чемпіон у важкій ваговій категорії.
 Ерісланді Савон (нар. 27 липня 1990, Гуантанамо, Куба) — кубинський боксер-любитель, що виступає у важкій ваговій категорії. 
 Савон Олексій Антонович (*2 квітня 1942, с. Лиски Прилуцький район, Чернігівська область, німецька зона окупації України) —† 26 вересня 2012, Прилуки) - український краєзнавець, співавтор першого в історії універсального довідника про Прилуцький край «Прилуччина: Енциклопедичний довідник» (2007).
 Амаріліс Савон (ісп. Amarilys Savón, 13 травня 1974) — кубинська дзюдоїстка, олімпійська медалістка. 
 Савон Саномат Арена, «Савон Саномат Арена» (фін. Savon Sanomat Areena) — футбольний стадіон у місті Куопіо, Фінляндія, домашня арена ФК «КуПС».